Линар — фамилия и топоним.

 Линар, Виктор (1889—1977) — бельгийский велогонщик, чемпион мира.
 Линар, Евгений Юлианович (1920—2003) — советский латвийский физиолог и разработчик медицинских приборов. 
 Линар, Жак (1597—1645) — французский художник эпохи барокко, мастер натюрморта.
 Линар, Мориц Карл (1702—1768) — граф, посланник Саксонии в России, фаворит российской правительницы Анны Леопольдовны.
 Линар, Юбер (род. 1953) — французский шоссейный велогонщик.

Топонимы 
 Линар () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Вьенна.
 Линар () — коммуна во Франции, департамент Крёз.
 Линар () — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

Другое 
 Линар — документальный фильм Насти Тарасовой, снятый в 2013 году.